Dirk pode ser:
Dirk Kuyt
Dirk Nowitzki
Dirk Bogarde
Dirk Frimout
Dirk Lehmann
Dirk Hillbrecht
Dirk Brouwer
Dirk Kempthorne
Dirk Marcellis
Dirk Bauermann
Dirk Medved
Dirk Heinen
Dirk van der Aare
Ilha Dirk Hartog
Dirk Van Tichelt
Dirk van Hogendorp
Dirk Jan Struik
Dirk Sauer
Dirk Bouts
Desambiguação